Die Halogenide in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse IV dieser Systematik. Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse aus den Unterklassen 9 (Halogenide), 10 (Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide), 11 (Komplexe Halogenide – Aluminiumfluoride) und 12 (Halogenidverbindungen).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

09 Halogenide

09.00 Halogenid-Minerale ohne Klassifikationsnummer

09.00.00 Chloride

09.00.00 wasserfreie Fluoride

09.00.00 wasserhaltige Fluoride

09.01 Wasserfreie und wasserhaltige Halogenide mit der Formel AX

09.01.01 Halitgruppe

09.01.02

09.01.03

09.01.04 Embolitgruppe

09.01.05

09.01.06

09.01.07 Nantokit-Reihe

09.01.08 Kalomelgruppe

09.01.09 Demicheleitgruppe

09.02 Wasserfreie und wasserhaltige Halogenide mit der Formel AX2

09.02.01 Fluoritgruppe

09.02.02

09.02.03

09.02.04

09.02.05

09.02.06

09.02.07 Cotunnitgruppe

09.02.08

09.02.09 Bischofitgruppe

09.02.10

09.02.11 Matlockitgruppe

09.03 Wasserfreie und wasserhaltige Halogenide

09.03.01

09.03.02

09.03.03

09.03.04

09.03.05

09.03.06

10 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide

10.01 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel A2(O,OH)3Xq

10.01.01

10.01.02 Paratacamitgruppe

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.02 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel A(O,OH)Xq

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05 Perit-Reihe

10.02.06

10.02.07

10.02.08

10.02.09

10.02.10

10.03 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel A3(O,OH)2Xq

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

10.03.07

10.04 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel A2(O,OH)Xq

10.04.01

10.04.02 Terlinguaitgruppe

10.04.03

10.04.04

10.04.05

10.05 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel Am(O,OH)pXq

10.05.01

10.05.02

10.05.03

10.05.04

10.05.05

10.05.06

10.05.07

10.05.08

10.05.09

10.05.10

10.05.11

10.05.12

10.05.13

10.05.14

10.05.15

10.06 Oxihalogenide und Hydroxyhalogenide mit der Formel AmBn(O,OH)pXq

10.06.01

10.06.02

10.06.03

10.06.04

10.06.05

10.06.06

10.06.07

10.06.08

10.06.09

10.06.10

10.06.11

10.06.12

10.06.13

11 Komplexe Halogenide – Aluminiumfluoride

11.01 Komplexe Halogenide - Aluminiumfluoride mit (A)mB(X)3

11.01.01

11.01.02

11.01.3

11.02 Komplexe Halogenide - Aluminiumfluoride mit (A)mB(X)4

11.02.01

11.02.02

11.02.03

11.02.04

11.03 Komplexe Halogenide - Aluminiumfluoride mit (A)mB(X)4 • x(H2O)

11.03.01

11.03.02

11.04 Komplexe Halogenid - Aluminiumfluoride mit (A)mB(X)5 • x(H2O)

11.04.01

11.05 Komplexe Halogenide - Aluminiumfluoride mit (A)mB(X)6

11.05.01

11.05.02 Malladritgruppe

11.05.03

11.05.04

11.05.05

11.05.06

11.05.07

11.05.08

11.05.09

11.06 Komplexe Halogenide - Aluminiumfluoride mit verschiedenen Formeln

11.06.01 Kryolithgruppe

11.06.02

11.06.03

11.06.04

11.06.05

11.06.06

11.06.07

11.06.08

11.06.09

11.06.10

11.06.11

11.06.12

11.06.13

11.06.14

11.06.15

11.06.16

11.06.17

11.06.18

11.06.19

11.06.20

11.06.21

11.06.22

11.06.23

12 Halogenidverbindungen

12.01 Halogenidverbindungen mit verschiedenen Anionen

12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05 Chukhrovitgruppe

12.01.06

12.01.07

12.01.08

12.01.09

12.01.10

12.01.11

12.01.12

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 09 Halide Minerals, 10 Oxyhalides and Hydroxyhalides, 11 Halide Complexes; Alumino-fluorides, 12 Compound Halides

Dana
Minerale